Wempe ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wempe (1881–1949), deutscher Politiker (NSDAP), Oberbürgermeister von Schwerin 
 Heinrich Wempe (1880–1969), deutscher Geistlicher und Politiker (Zentrum)
 Johann Wempe (1906–1980), deutscher Astronom
 Thomas Wempe (* 1980), deutscher Basketballspieler

Wempe steht für:

 Gerhard D. Wempe, deutscher Uhrenhersteller und Schmuckhändler
 (1950) Wempe, Asteroid des Hauptgürtels